Il campionato italiano di calcio di Eccellenza 2018-2019 è il quinto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2018-2019 ed il primo a livello regionale. È costituito da 28 gironi gestiti direttamente dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Campionati 
 Eccellenza Abruzzo 2018-2019
 Eccellenza Basilicata 2018-2019
 Eccellenza Calabria 2018-2019
 Eccellenza Campania 2018-2019
 Eccellenza Emilia-Romagna 2018-2019
 Eccellenza Friuli-Venezia Giulia 2018-2019
 Eccellenza Lazio 2018-2019
 Eccellenza Liguria 2018-2019
 Eccellenza Lombardia 2018-2019
 Eccellenza Marche 2018-2019
 Eccellenza Molise 2018-2019
 Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2018-2019
 Eccellenza Puglia 2018-2019
 Eccellenza Sardegna 2018-2019
 Eccellenza Sicilia 2018-2019
 Eccellenza Toscana 2018-2019
 Eccellenza Trentino-Alto Adige 2018-2019
 Eccellenza Umbria 2018-2019
 Eccellenza Veneto 2018-2019

Quadro riepilogativo nazionale

Play-off nazionali 
Date semifinali: 19 maggio 2019 (andata); 26 maggio 2019 (ritorno)
Date finali: 2 giugno 2019 (andata); 9 giugno 2019 (ritorno)

Semifinali

Finali

Note

Collegamenti esterni
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019